Schlünder ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst-Ulrich Schlünder (1930–2019), deutscher Ingenieurwissenschaftler
 Guido Schlünder (* 1964), deutscher Jurist
 Susanne Schlünder, deutsche Romanistin und Hochschullehrerin